

Patronyme 

 Andri Rafn Yeoman, un footballeur islandais ;
 Ian Yeoman, un prospectiviste néozélandais ;
 Owain Yeoman, un acteur britannique.

Nom 
Yeoman peut désigner :
 yeoman, dans l'Angleterre médiévale, un paysan propriétaire de la terre qu'il cultive ;
 Yeoman, un logiciel informatique ;
 Yeoman, une ville américaine.

Voir aussi 
 Chevrolet Yeoman, un break